Viștea ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Viștea (Brașov), Gemeinde im Kreis Brașov mit den Ortsteilen 
 Viștea de Jos
 Viștea de Sus
 Viștea (Cluj), Dorf im Kreis Cluj